

Titres 

 The Common Law (1881), ouvrage de droit américain de Oliver Wendell Holmes Jr. ;
 The Common Law (1911), roman américain de Robert W. Chambers ;
 La Loi commune (The Common Law) (1916), film américain d’Albert Capellani ;
 The Common Law (1923), film américain de George Archainbaud ;
 The Common Law (1931), film américain de Paul Ludwig Stein.